Ajka (stad), stad in Hongarije
 Ajka (district), district in Hongarije